Seznam beninskih kardinalov.

G 
 Bernardin Gantin